

Classifica

      Retrocesse in Serie A2 1981

Verdetti
 HC Eur: campione d'Italia.

Collegamenti esterni
 

Serie A1 (hockey su prato maschile)
Sport nel 1980